Wycombe – miejscowość w Australii, w stanie Queensland
 Wycombe – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania
 High Wycombe – miasto w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Wycombe – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Okręg wyborczy Wycombe
 Wycombe Wanderers F.C. – angielski zespół piłkarski